Одреховский — фамилия. Известные носители:

 Одреховский, Василий Павлович (1921—1996) — украинский скульптор, заслуженный деятель искусств Украинской ССР.
 Одреховский, Владимир Васильевич (род. 1955) — украинский скульптор, ректор Львовской национальной академии искусств, кандидат искусствоведения.